Стен Смит је освојио турнир. У финалу је победио Илије Настасеа резултатом 4-6, 6-3, 6-3, 4-6, 7-5.

Носиоци 
  Стен Смит (победник)
  Илије Настасе (финалиста)
  Мануел Орантес (полуфиналиста)
  Андрес Химено (друго коло)
  Јан Кодеш (полуфиналиста)
  Пјер Барте (четврто коло)
  Боб Хјуит (прво коло)
  Алекс Метревели (четвртфиналиста)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Вимблдон 1972.
Вимблдон — мушкарци појединачно
Тенис 1972.